Рейс 9268 может иметь следующие значения:
 Рейс 9268 Metrojet
 Рейс 9268 Red Wings Airlines